Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team (Код команды UCI: VCD) — голландская профессиональная шоссейная велокоманда. созданная в 2008 году, в качестве преемника велокоманды P3 Transfer-Batavus. Также в команду вошла часть гонщиков и персонала из команды Collstrop. В 2009 году команда дебютировала в шоссейных велогонках. С 2011 года Vacansoleil-DCM имеет статус Профессиональной команды UCI (), в сезонах 2009—2010 годов выступала в статусе Профессиональной континентальной команды UCI ().

Спонсором команды является европейский производитель оборудования для кемпинга класса люкс — Vacansoleil Camping Holidays. В 2011 году вторым титульным спонсором команды стала бельгийская компания DCM — крупный поставщик посадочного материала и удобрений для сельского хозяйства.

История

Текущий состав 
По состоянию на 01.01.2013.

Достижения

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Велосипедные команды